La saison 2015-2016 de l'Union sportive de Ben Guerdane est la  du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif 

|-

|-

|-

|-

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Le Stade tunisien perd son match 2-0 sur tapis vert face à l'Étoile sportive de Métlaoui et reçoit une pénalité d'un point pour avoir refusé de jouer son match lors de la , après son annonce de retrait du championnat à la suite des suspensions à vie prononcées par la Fédération tunisienne de football contre plusieurs de ses joueurs ayant agressé le gardien de l'Avenir sportif de La Marsa.

Leader journée par journée

Dernière place (journée par journée)

Résultats

Statistiques

Statistiques individuelles

Références 

Ben Gardane
2015-2016